RLD peut faire référence à : 
 Robert Louis-Dreyfus (parfois abrégé en RLD) (1946-2009), homme d’affaires suisse française, surtout connu pour ses activités dans la téléphonie et le football.

 Le Rashtriya Lok Dal ou RLD (, ), parti politique en Inde.